|}

Die L2 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie hat 18 Stationen, von denen sich alle im Tunnel befinden. Die Streckenlänge beträgt 12,8 Kilometer. Die Linie verläuft von der Station Paral·lel, an der Grenze zwischen den Stadtvierteln El Raval und Poble Sec, bis in die nordöstlich an Barcelona angrenzende Großstadt Badalona.

Geschichte 

Eröffnet wurde der erste Abschnitt der Strecke 1995 zwischen den Stationen Sant Antoni und Sagrada Família. Jährlich benutzen etwa 40,5 Millionen Passagiere (Stand: 2016) die klimatisierten Wagen der L2, was sie zur am fünftmeisten frequentierten Linie im Metronetz macht. Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 24 Minuten.

Einzelnachweise 

Metro Barcelona
Barcelona